Skvader bezeichnet:
 Skvader, ein schwedisches Fabeltier
 in Schweden: einen Kombinationsbus
 in Schweden: einen faulen Kompromiss